Setälä est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Eemil Nestor Setälä (1864-1935), homme politique finlandais
Helmi Setälä (1871-1967), écrivaine et traductrice finlandaise
 (né en 1967), designer finlandais
Vilho Setälä (1892-1985), journaliste et photographe finlandais

Voir aussi
 (1896-1977), homme politique finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois